Anders Christensen kan være flere personer:

 Anders Christensen (karmelit) (ca. 1460-ca. 1540) – munk
 Anders Christensen (mediciner) (1551-1606) – medicinsk professor og rektor for Københavns Universitet
 Anders Christensen (bassist) (født 1972) – en dansk bassist
 Anders Christensen (håndboldspiller) (født 1985) – en dansk håndboldspiller
 Anders Christensen Bording (1619-1677) – dansk digter og journalist
 Anders Bondo Christensen (født 1959) – dansk lærer og fagforeningsformand
 Anders G. Christensen (født 1962) – dansk politiker og tidligere borgmester
 Anders Møller Christensen (født 1977) – en dansk fodboldspiller